Le terme  phare du Cap Blanc peut désigner plusieurs phares :

 le phare du Cap-Blanc , ancienne station d'aide à la navigation du golfe du Saint-Laurent, située à Percé dans la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine au Québec (Canada) ;
 le phare du Cap Blanc, situé sur le cap Blanc à El Jadida, dans la région de Casablanca-Settat, au Maroc ;
 le phare du Cap-Blanc ou phare de Cap-Blanc, à Miquelon, dans l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon au large de Terre-Neuve ; 
 le phare du cap Blanc est une autre appellation du phare du cap Bénat, près du fort de Brégançon en France.

Voir aussi 
 phare du cap Blanco, situé sur le cap Blanco, dans l'Oregon, aux États-Unis.